António Sampaio ist der Name folgender Personen:

* António Sampaio (Mediziner) (António Emílio Sampaio Correia; * 1959), portugiesischer Psychiater und Schriftsteller 
 António Sampaio (Journalist), portugiesischer Journalist 
 Antonio Amaral de Sampaio (1930–2010), brasilianischer Diplomat
 António Rodrigues Sampaio (1806–1882), portugiesischer Politiker
 António de Vilas-Boas e Sampaio (1629–1701), portugiesischer Historiker und Dichter